Museu d'Art Fotogràfic Brandts (del seu nom en danès Museet for Fotokunst), museu de fotografia de Dinamarca
 Mozilla Firefox, navegador web desenvolupat per Mozilla
 Federació de Futbol de Myanmar (del seu nom en anglès Myanmar Football Federation), òrgan regidor del futbol a Myanmar
 Malmö Fotbollförening, equip de futbol de Malmö (Suècia)
 Mestre de la FIDE Femení, títol atorgat per la Federació Internacional d'Escacs